Le nom de château de Mont est porté par plusieurs édifices :

 Château de Mont, à Garnat-sur-Engièvre (Allier) ;
 Château de Mont, à Taxat-Senat (Allier).

Mont